|-
| 135001 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135002 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135003 - ||  || 17 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135004 - ||  || 17 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135005 - ||  || 24 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135006 - ||  || 25 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135007 - ||  || 25 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135008 - || 2001 JB || 2 mai 2001 || Reedy Creek || 
|-
| 135009 - ||  || 15 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135010 - ||  || 15 mai 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135011 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135012 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135013 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135014 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135015 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135016 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135017 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135018 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135019 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135020 - ||  || 24 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135021 - ||  || 26 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135022 - ||  || 22 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135023 - ||  || 31 mai 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135024 - ||  || 23 mai 2001 ||  || 
|-
| 135025 - ||  || 12 iunie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135026 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135027 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135028 - ||  || 21 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135029 - ||  || 20 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135030 - ||  || 24 iunie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 135031 - ||  || 25 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135032 - ||  || 20 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135033 - ||  || 27 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135034 - ||  || 21 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135035 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135036 - ||  || 14 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135037 - ||  || 14 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135038 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135039 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135040 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135041 - ||  || 21 iulie 2001 ||  || , 
|-
| 135042 - ||  || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135043 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135044 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135045 - ||  || 24 iulie 2001 ||  || , 
|-
| 135046 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135047 - ||  || 23 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135048 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135049 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135050 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135051 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135052 - ||  || 23 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135053 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135054 - ||  || 16 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135055 - ||  || 29 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135056 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135057 - ||  || 26 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135058 - ||  || 30 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135059 - ||  || 23 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135060 - ||  || 28 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135061 - ||  || 3 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135062 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135063 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135064 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135065 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135066 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135067 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135068 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135069 Gagnereau ||  || 15 august 2001 ||  || 
|-
| 135070 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135071 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135072 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135073 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135074 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135075 - ||  || 12 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135076 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135077 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135078 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135079 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135080 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135081 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135082 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135083 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135084 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135085 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135086 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135087 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135088 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135089 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135090 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135091 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135092 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135093 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135094 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135095 - ||  || 16 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135096 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135097 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135098 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135099 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135100 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-